Wahlkreis 47 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 47
 Landtagswahlkreis 47